Saccoglossus apatensis är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av Thomas 1956. Saccoglossus apatensis ingår i släktet Saccoglossus och familjen Harrimaniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ollonmaskar
apatensis